

Geografia 
 Lindi – località del comune di Audru (Estonia)
Lindi – città capoluogo della Regione di Lindi (Tanzania)
Lindi – fiume affluente del Congo

Persone 
Aroldo Lindi – tenore svedese (vero nome Gustav Harald Lindau)